Hepburn – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Page w Stanach Zjednoczonych
 Hepburn – obszar niemunicypalny w Hardin County, w Ohio, w Stanach Zjednoczonych
 Hepburn – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Audrey Hepburn – brytyjska aktorka i działaczka humanitarna
 gmina Hepburn (ang. Hepburn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming w Stanach Zjednoczonych
 Katharine Hepburn – aktorka amerykańska, laureatka czterech Oscarów
 James Curtis Hepburn – amerykański lekarz i chrześcijański misjonarz, pamiętany jako twórca systemu latynizacji języka japońskiego, znanego jako transkrypcja Hepburna
 transkrypcja Hepburna – transkrypcja pisma i dźwięków języka japońskiego na alfabet łaciński